La Mercedes-Benz Arena, nota in precedenza con il nome di Gottlieb-Daimler-Stadion, è il maggiore stadio di calcio di Stoccarda, in Germania.

Storia 
Costruito nel 1933 su progetto dell'architetto Paul Bonatz, ospita le partite casalinghe dello .

Durante i Campionati del mondo di atletica leggera 1993 e prima del 1993 veniva chiamato Neckarstadion, dal nome del fiume Neckar, che scorre a poca distanza. Dopo una grossa ristrutturazione a cavallo tra gli anni 1980/1990, il consiglio comunale di Stoccarda ha deciso di cambiare nome allo stadio, intitolandolo a Gottlieb Daimler.
Il 30 luglio 2008, in occasione di una partita amichevole contro l'Arsenal, fu cambiato ufficialmente il nome dello stadio in Mercedes-Benz Arena.

Nello stadio di Stoccarda si disputarono i Campionati europei di atletica leggera 1986, i Campionati del mondo di atletica leggera 1993 e la IAAF World Athletics Final dal 2006 al 2008. Lo stadio ha inoltre ospitato incontri dei mondiali di calcio del 1974 e degli europei del 1988. Il primo incontro della nazionale tedesca dopo la II guerra mondiale (contro la Svizzera nel 1950) e il primo dopo la riunificazione tedesca (sempre contro la Svizzera) si sono giocati in questo stadio, che inoltre ha ospitato anche finali di Coppa UEFA, di Coppa delle Coppe e di Coppa dei Campioni, oltre a sei partite del mondiale di calcio 2006.

Il 18 maggio 2009 iniziarono i lavori di ristrutturazione che resero la Mercedes-Benz Arena uno stadio all'inglese (con la ricostruzione delle curve, l'eliminazione della pista di atletica e ampliamento della copertura) e ne portarono la capienza 60.100 posti. 
Il 31 ottobre 2015 lo stadio ospitò la finale dei mondiali di League of Legends.

Incontri internazionali

Mondiale 1974 

  -  3-2 (Gruppo 4-Primo turno, 15 giugno) 31.000 spettatori;
  -  1-1 (Gruppo 4-Primo turno, 19 giugno) 68.900 spettatori;
  -  2-1 (Gruppo 4-Primo turno, 23 giugno) 68.900 spettatori;
  -  0-1 (Gruppo B-Secondo turno, 26 giugno) 43.755 spettatori.

Europeo 1988 

  -  0-1 (Gruppo 2, 12 giugno);
  -  2-0 (Semifinale, 22 giugno).

Mondiale 2006 

  -  0-0 (gruppo G, 13 giugno) 52.000 spettatori;
  -  Costa d'Avorio 2-1 (gruppo C, 16 giugno) 52.000 spettatori;
  -  3-1 (gruppo H, 19 giugno) 52.000 spettatori;
  -  2-2 (gruppo F, 22 giugno) 52.000 spettatori;
  -  Ecuador 1-0 (ottavi di finale, 25 giugno) 52.000 spettatori;
  -  3-1 (Finale terzo posto, 8 luglio) 52.000 spettatori;

Coppa dei Campioni UEFA

Finale 1959

  -  2-0 (3 giugno 1959).

Finale 1988

  -  0-0, 6-5 d.c.r. (25 maggio 1988).

Coppa delle Coppe UEFA 

  -  3-0 (5 settembre 1962) (ripetizione).

Coppa UEFA 

  -  3-3 (17 maggio 1989) (ritorno).

Visitatori 
Lo stadio può essere raggiunto con la S-Bahn presso la stazione Neckarpark (Mercedes-Benz) o con il tram presso la fermata NeckarPark (Stadion).

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stadi del campionato mondiale di calcio
Impianti sportivi di Stoccarda
V.f.B. Stuttgart 1893